Ashi Phuntsho Choden (1911-2003) était la reine consort du Bhoutan.

Ce nom utilise les coutumes bhoutanaises qui utilisent deux prénoms, dont l'un n'est pas un nom de famille à moins qu'ils ne soit issu de lignées royales ou nobles.

Biographie 
Ashi Phuntsho Choden est née en 1911 à Jakar au Bhoutan, de l'union de Dasho Jamyang (de la famille Tamzhing Choji - également connue sous le nom de famille Myo -) avec Ashi Decho, la fille d'Ashi Yeshay Choden (qui était la sœur de Druk Gyalpo Gongsar Ugyen Wangchuck le premier roi du Bhoutan de la dynastie Wangchuck de 1907 à 1926.

Elle a eu deux frères et deux sœurs de plein droit, et un autre demi-frères et sœurs par les seconds mariages de ses parents:
 Dasho Gonpo Dorji, Chumed Zhalgno.
 Ashi Pema Dechen (1918–1991).
 Dasho Lam Nado (1920–1989).
 Ashi Chimi.
Dès son plus jeune âge, Ashi Phuntsho Choden a reçu une éducation traditionnelle, y compris des cours de bouddhisme. Elle a reçu des enseignements, l'autonomisation et des transmissions de lecture dans les traditions Drukpa Kargyu, Karma Kargyu, Dujom, Peling et Longchen Nyingthik de lamas bouddhistes renommés.

Mariage et famille 
Elle a épousé le deuxième roi du Bhoutan, un cousin croisé, Jigme Wangchuck , en 1923, alors qu'elle avait 12 ans au palais Thinley Rabten, Phodrang . Ils étaient cousins au deuxième degré. Ashi Phuntsho Choden était la demi-sœur du grand-père maternel de l'actuelle reine du Bhoutan, Jetsun Pema , et elle était l'arrière-grand-mère du cinquième Druk Gyalpo, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck . Elle a veillé à ce que son enfant unique, Druk Gyalsey Jigme Dorji Wangchuck, apprenne l'anglais et l'hindi dans la petite enfance pour le préparer à l'implication croissante du Bhoutan dans la diplomatie étrangère.

Sa sœur cadette, Ashi Pema Dechen (1918–1991), était la deuxième épouse de son mari depuis 1932 alors qu'elle avait 14 ans.

Fonctions royales 
Elle était très religieuse. Phuntsho Choden a joué un rôle important dans le maintien et le renforcement du riche héritage bouddhiste du Bhoutan. Elle a bâti un héritage d'institutions religieuses, établi des centres d'apprentissage spirituel et préservé la riche imagerie qui formait le cœur de l'histoire religieuse du Bhoutan.

Elle a créé le Chörten commémoratif de Thimphou qu'elle a construit en mémoire de son fils, Sa Majesté Jigme Dorji Wangchuck, pour le bien-être de la nation et du peuple.

Décès 
Elle est décédée le  au Palais de Dechencholing. Son corps a été cérémonieusement exposé pendant 49 jours et emmené en procession dans des endroits où elle était allée de son vivant.

Distinctions 

 :
  Médaille d'investiture du roi Jigme Singye (2 Juin 1974).
  Jubilé d'argent du roi Jigme Singye Wangchuck (2 Juin 1999).

Généalogie 

<center>

Références

Liens externes 

Histoire du Bhoutan
Titre de noblesse
Naissance en 1911
Décès en août 2003
Décès à 92 ans
Reine du Bhoutan